

Фонтанель — місто, штат Айова
 Фонтанель — переписна місцевість, штат Небраска